Lliçà steht für folgende katalanische Städte in der spanischen Provinz Barcelona:
 Lliçà d’Amunt
 Lliçà de Vall

Siehe auch:
 Llica